Kranjčević ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Kranjčević, war am Attentat von Sarajevo beteiligt
 Silvije Strahimir Kranjčević (1865–1908), kroatischer Schriftsteller
 Vladimir Kranjčević (1936–2020), jugoslawischer bzw. kroatischer Dirigent